mm kan betyde flere ting:
 mm – Millimeter
 Mm – Megameter
 mM – milli-Mol
 MM – Romertal for 2000
 MM (musikmagasin) – et musikmagasin.
 M&M's – navnet på en type chokolade -knapper
 m.m. – forkortelse for med mere